Northoff ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Northoff (auch: niederdeutsch Karsten, Kersten, Noorthoven, Noorthovius; * um 1475, † 1532 oder 1535), deutscher Kaufmann, Humanist und Mäzen
 Georg Northoff (* 1963), deutscher Neurophilosoph
 Heinrich Northoff (* um 1474; † 1503 oder später), deutscher Kleriker und Rotanotar
 Robert Northoff (* 1952), deutscher Politiker und Hochschullehrer
 Thomas Northoff (* 1947), österreichischer Schriftsteller